Да́но́н — (,  и ) фамилия, распространённая во многих странах. Известные носители:

  (род. 1986) — сербский хоккеист.
 Данон, Дани (род. 1971) — израильский политик.
  (род. 1968) — французская актриса.
  (1920—1997) — итальянский кинопродюсер.
 Данон, Моше (род. 1960) — израильский кинопродюсер.
 Данон, Оскар (1913—2009) — сербский и боснийский дирижёр и композитор.
 Данон, Рами (1943—2019) — израильский актёр, писатель и режиссёр.

Прочее 
 Danone (произносится «Дано́н») — французская продовольственная компания, известный производитель молочных продуктов и других продуктов питания.